Észak-Macedónia
Balinci (Балинци), falu Valandovo községben, a Délkeleti körzetben

 Horvátország
 Balinci, falu Szentmiklós községben, Verőce-Drávamente megyében